Шва́йгер ( — «молчун») — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Швайгер, Гануш (1854—1912) — чешский художник.
 Швайгер, Дарья (род. 1965) — словенская певица.
 Швайгер, Ласло (Ладислао Хосе Биро, 1899—1985) — аргентинский журналист и изобретатель шариковой ручки.
 Швайгер, Соломон (1551—1622) — немецкий протестантский священник, путешественник, востоковед.
 Швайгер, Тиль (род. 1963) — немецкий актёр, режиссёр, продюсер.
 Швайгер, Эмма (род. 2002) — немецкая актриса, дочь Тиля Швайгера.

См. также 
 Швейггер